Jochebed bzw. Yochebed ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Jochebed kommt aus dem Hebräischen  יוֹכֶבֶד / יוֹכָבֶד und bedeutet „Der  ist Schwere“, bzw. „der  ist Ehre“ oder „Ehre JHWHs“.

Varianten 
Jocheved, Yokhéved (modernes Hebräisch)

Namensträgerinnen 
In der Bibel ist Jochebed die Frau Amrams und die Mutter von Mose, Aaron und Mirjam .

Im Mittelalter hieß eine Tochter Raschis Jochebed.

 Jocheved Bat-Miriam (hebräisch יוכבד בת-מרים; 1901–1980), aus Russland stammende israelische Dichterin.

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Hebräischer Personenname
Theophorer Personenname